Luoyang Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luoyang (socken i Kina, Guangxi), 
 Luoyang (socken i Kina, Chongqing), 

Robotskapade Kinaförgreningar